We're in This Together (Simply Red), single van Simply Red
We're in This Together (Nine Inch Nails), nummer van Nine Inch Nails
We're in This Together (Low Profile), album van Low Profile uit 1989